Johannes de Laet, 17e-eeuws Nederlands geograaf
 Jan Jacob Alfried de Laet, 19e-eeuws Belgisch volksvertegenwoordiger
 Jan De Laet (journalist)